Кембридж-Спрингс 1904 — международный шахматный турнир, организован администрацией курорта Кембридж-Спрингс (штат Пенсильвания, США), проходил с 25 апреля по 19 мая 1904 года. 16 участников: 8 европейских и 8 американских шахматистов, в том числе чемпион мира Эмануил Ласкер. Крупнейшего успеха в своей карьере добился Фрэнк Маршалл: одержав 11 побед (без поражений), он стал победителем турнира — 13 очков; 2—3-е места разделили Эмануил Ласкер и Давид Яновский — по 11 очков. Не попал в число призёров Гарри Пильсбери (последний турнир в его жизни).

В ходе состязания в нескольких партиях был применён вариант отказанного ферзевого гамбита, получивший в дальнейшем широкое распространение. Дебют был назван в честь турнира — Кембридж-спрингский вариант.

Таблица

Литература

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте chess.com
 Информация о турнире на сайте chessgames.com

Шахматные турниры в США
Апрель 1904 года
Май 1904 года
1904 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Пенсильвании